Kronawitten (zu ‚Wacholder‘) ist der Name folgender geographischer Objekte: 

 Kronawitten (Salzweg), Ortsteil der Gemeinde Salzweg, Landkreis Passau, Bayern
 Kronawitten (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern
 Kronawitten (Gemeinden Schildorn, Pramet), Ortschaft von Schildorn und Pramet, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Siehe auch:
 Kronawitter